Drösiedl  ist der Name folgender Orte in Niederösterreich:
 Drösiedl (Gemeinde Ludweis-Aigen), Ortschaft in der Gemeinde Ludweis-Aigen
 Drösiedl (Gemeinde Pfaffenschlag), Rotte in der Gemeinde Pfaffenschlag bei Waidhofen an der Thaya